Denumirea de Djuliunița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Djuliunița, un sat în comuna Țenovo, regiunea Ruse;
 Djuliunița, un sat în comuna Leaskoveț, regiunea Veliko Tărnovo.